Polyporus trachypus je systematický synonymický název pro několik druhů hub:

 Choroš smolonohý – Polyporus trachypus Berk. & Mont.,  1856
 Choroš zimní – Polyporus trachypus Rostk.,  1848